Sívó József (1907–1968) orvos, szülész-nőgyógyász, országgyűlési képviselő
 Sívó József (1931–2007) hegedűművész, a Bécsi Filharmonikusok hangversenymestere